A Liga dos Campeões da AFC (em inglês: AFC Champions League) é um torneio anual de futebol entre clubes organizado pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) para definir o clube campeão continental principal do continente. O torneio é o equivalente asiático à Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores da América. É a competição que indica o representante asiático na Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

História 
Participação de somente oito clubes. Após 1971, a competição parou de ser disputada, voltando apenas em 1986 com o nome de "Copa dos Campeões da Ásia". Esta era disputada apenas pelos campeões dos campeonatos nacionais dos países, uma vez que os campeões das copas nacionais disputavam a Recopa Asiática. Os vencedores desses dois grandes torneios disputavam a Supercopa Asiática.

1967–1972 — Torneio dos Clubes Campeões da Ásia
O torneio começou a ser disputado em 1967, com formatos variados, participando destes apenas os campeões nacionais. A primeira edição foi totalmente disputada em formato eliminatório (mata-mata) enquanto as demais tiveram fases de grupos.

Nessa primeira fase ocorreu dominância dos clubes israelenses, que chegaram em quatro finais e venceram três edições. Nesse período, muitos países árabes e suas federações recusaram-se a participar ou de enfrentar os clubes israelenses na competição. Em 1970, o Homenetmen Beirut, do Líbano, se recusou a enfrentar o Hapoel Tel-Aviv nas semifinais. Em 1971, o iraquiano Al-Shorta se recusou a enfrentar o mesmo clube israelense em três ocasiões: na fase preliminar, na fase de grupos e até mesmo na final da competição. Na mídia árabe consideram o clube iraquiano o verdadeiro campeão daquela edição. Com todas essas questões, o torneio de 1972 foi cancelado depois de novamente os clubes árabes se recusarem de enfrentar um clube israelense. Após o cancelamento, o torneio ficou sem ser realizado por 14 anos.

Nesse período, Israel, que havia vencido três das quatro edições realizadas, se retirou da AFC. O país foi alocado na Condederação da Oceania (OFC) e depois, em 1992, finalmente foi filiado à União das Associações Europeias de Futebol (UEFA).

1985–2002 — O retorno com o Campeonato Asiático de Clubes
Um torneio de clubes para o continente só foi realizado novamente, em 1985, com o Campeonato Asiático de Clubes. Um pouco depois, em 1990, a AFC criou também a Copa Asiática dos Campeões de Copa para os clubes campeões das respectivas copas nacionais. Em 1995, criou a "Supercopa Asiática de Clubes", onde os campeões do "Campeonato de Clubes Asiáticos" e da "Copa de Campeões de Copas" se enfrentariam.

2002–atual — A AFC Champions League

A partir da temporada 2002/03, a "Copa dos Campeões da Ásia" e a "Copa Asiática dos Campeões de Copa" fundiram-se num único torneio, a Liga dos Campeões da AFC.

Qualificação e formato 
Desde a edição de 2021, o torneio tem 40 clubes divididos em dez grupos de quatro clubes, disputando partidas de ida e volta. Esta fase é precedida por fases de qualificação para decidir vagas em aberto. O torneio é atualmente dividido em duas regiões: a Oeste (clubes do Oriente Médio) e a Leste, com progresso separado até a decisão onde os "campeões" das regiões se enfrentam. O número de clubes por país é determinado por um ranking de coeficiente.

Federações participantes 
As federações são divididas em duas regiões: Oeste e Leste.

Oeste
Consiste em associações do Oeste filiadas à Federação de Futebol do Oeste Asiático (WAFF), Federação de Futebol Centro-Asiática (CAFF) e Federação de Futebol do Sul Asiático (SAFF). Atualmente, estão qualificados, os campeões dos seguintes países:
  (WAFF)
  (WAFF)
  (WAFF)
  (WAFF)
  (SAFF)
  (CAFF)
  (WAFF)
  (WAFF)
  (WAFF)
  (WAFF)
  (WAFF)
  (CAFF)
  (CAFF)
  (CAFF)

Leste 
Na região Leste estão as associações de futebol filiadas a: Federação de Futebol da ASEAN (AFF) e Federação de Futebol do Leste Asiático (EAFF). Os países com coeficiente para ter clubes na Liga dos Campeões Asiáticos, atualmente, são:

  (AFF)
  (EAFF)
  (EAFF)
  (AFF)
  (EAFF)
  (AFF)
  (EAFF)
  (AFF)
  (AFF)
  (AFF)
  (AFF)
  (AFF)

Campeões 

Dois clubes já ganharam o torneio três vezes: o , da Coreia do Sul, e , da Arábia Saudita. Além disso outros seis clubes já ganharam o torneio duas vezes: o Urawa Red Diamonds, do Japão; o Al-Sadd SC, do Qatar; o Suwon Samsung, da Coreia do Sul; o Maccabi Tel Aviv, de Israel; o Thai Farmers Bank, da Tailândia; o Esteghlal FC, do Irã; e o Al Ittihad, da Arábia Saudita.  O Maccabi não poderá ser campeão mais nenhuma vez, uma vez que a Federação de Futebol de Israel não está filiada mais à AFC, mas sim à UEFA.

Artilheiros

Prêmio Fair Play

Títulos por clube

Performance por país

Veja também
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liga dos Campeões de Futebol Feminino da AFC

Ligações externas 
 
 

Competições de futebol da Ásia